Bupleurum paniculatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugène Bourgeau, Heinrich Moritz Willkomm och Johan Martin Christian Lange. Bupleurum paniculatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
paniculatum